Урвалсдейлд 2003 — 92-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Ісландії. Чемпіоном вдруге поспіль став КР.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Акранес взяв участь у Кубку УЄФА 2004—2005 як переможець Кубка Ісландії 2003

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Урвалсдейлд на soccerway 
 Урвалсдейлд на rsssf  

2003
Ісландія
2003 в Ісландії